Sinfonia n. 14 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 14 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sinfonia n. 14 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič